Palinurus o Palinur (mitologia), personatge de la mitologia romana, timoner del vaixell d'Enees
 Palinurus (gènere), gènere de crustacis decàpodes anomenades llagostes 
 Palinurus elephas, espècie de llagosta més comuna al Mar Mediterrani
 Palinurus, antiga ciutat de Lucània, coneguda actualment com a Porto di Palinuro
 Palinurus Promontorium, promontori de la costa de Lucània a la mar Tirrena entre Vèlia i Buxentum
 (4832) Palinurus, asteroide del sistema solar.